Натуральне число 1478
 1478 рік до нашої ери
 1478 рік нашої ери